, série de jeux vidéo :
 
 
 
 
 
 

Homonymie de jeu vidéo